Нинке Кингма (, род.12 февраля 1982) — голландская спортсменка, гребчиха, призёр чемпионата мира по академической гребле и Летних Олимпийских игр 2008, 2012 годов.

Биография 
Нинке Кингма родилась в Дрэйберген-Рейсенбюрге, провинция Утрехт. Профессиональную карьеру гребца начала с 2000 года в составе клуба «Nereus ASRV», в котором тренируется по настоящее время. На Летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине, Кингма в составе голландской восьмёрки добыла серебряную медаль, уступив первенство соперницам из США. 

В 2012 году во время Летних Олимпийских играх в Лондоне голландская восьмёрка, в составе который была Кингма, уступила командам из США и Канады, заняв треть место.

Кингма достаточно успешно выступила в составе сборной Нидерландов на чемпионате мира по академической гребле 2009 года в Познани. Золотая медаль была добыта в заплыве четверок, в которой она вместе с Шанталь Ахтерберг, Карлин Бау и Фемке Деккер обогнала соперниц из США и Канады. Бронза была заработана в соревновании восьмёрок, в котором голландские гребчихи с результатом 6:07.43 уступили соперницам из Румынии и США.

На чемпионате мира по академической гребле 2010 года в Карапиро, Кингма в составе голландской четвёрки сумела обогнать явных фавориток заплыва из Австралии и США и выиграть золотую медаль.

Примечания

Ссылки 
 
 

Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Олимпийские чемпионы от Нидерландов
Гребцы (академическая гребля) Нидерландов
Чемпионы мира по академической гребле